Kecske-lyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Kecske-lyuk, miskolci fokozottan védett barlang.
 Kecske-lyuk, pomázi álbarlang.
 Kecske-lyuk, a Cseszneki-sziklaodú másik neve.
 Kecske-lyuk, a Jeruzsálem-hegyi-hasadékbarlang másik neve.
 Kecske-lyuk, a Solymári-kőfülke másik neve.

Hasonló nevek

 Kecskelyuk, a Cseszneki-sziklaodú másik neve.
 Kecskelyuk, a Kecske-lyuk másik neve.
 Kecskelyuk, a Solymári-kőfülke másik neve.